Бусета () — испанская фамилия. Известные носители:

  (род. 1992) — испанская футболистка.
  (1883—1974) — испанский писатель и журналист.
  (1808—1882) — испанский военачальник.
  (1907—1981) — кубинская писательница и журналист, писавшая под псевдонимом Педро Бетанкур.
  (1899–1977) — кубинская поэт и журналист.
 Пуэнте Бусета, Эстрелья (род. 1928) — уругвайская легкоатлетка.